Ян Хао:
 Ян Хао (род. 1980) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Ян Хао (род. 1983) — китайский футболист.
 Ян Хао (род. 1998) — китайский прыгун в воду, чемпион мира.
 Ян Хао — чиновник в минском Китае.